Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–3, 6–3 Carlos Moyá.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Carlos Moyá (finale)
  Jiří Novák (primo turno)
  Sjeng Schalken (secondo turno)

 Agustín Calleri (secondo turno) 
 Tommy Robredo (primo turno) 
 Nicolás Massú (primo turno) 
 Albert Costa (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2003
ATP Tour 2003